

Souverains et hommes politiques 
 Méhémet Ali (1769-1849), vice-roi d'Égypte
 Mehmed Emin Ali Pacha (1815-1871), homme d'État turc, grand vizir ottoman
 Mehmet Ali Talat (1952-), homme politique chypriote turc
 Mohammad Ali Chah (1872-1925), chah d’Iran
 Mohamed Ali Fouad (1979–), prince du Saïd, fils du roi Fouad II d'Égypte

Artistes 
  (1931-2006), acteur pakistanais
 Muhammad Ali (1936–), batteur de jazz américain (né Raymond Patterson)
Menzo (1975-), de son vrai nom Mohamed Ali, rappeur marseillais membre de la Fonky Family.
  (1993-), un chanteur danois, d'origine égyptienne et irakienne.

Sportifs 
 Mohamed Ali (1942-2016), boxeur américain (né Cassius Clay)
 Mohamed Aly (1975-), boxeur égyptien
 Mohamed Ali Diallo (1978-), footballeur burkinabè
 Muhammad Ali (1996-), boxeur anglais